El término Beringen puede referirse a:

Toponimia 
  Beringen, municipio de Bélgica.
  Beringen, municipio de Suiza.
  Beringen, localidad de Luxemburgo.

Deportes 
 K Beringen FC, equipo de fútbol belga.
 Glenn Beringen, nadador australiano.